Никола́й Семёнович Соколо́в:
 Соколов, Николай Семёнович (конец 1810-х — после 1850) — русский водевилист и поэт.
 Соколов, Николай Семёнович (1923—1984) — Герой Советского Союза.